Зилга (зилга-кафт) — народный танец осетин. Вариант лезгинки.
 Зилга (Зильги) — село в Правобережном районе Северной Осетии.
 Зилга (Зилга-Хох) — вершина Водораздельного Кавказского хребта, на границе Южной Осетии и Грузии.
 Зилга — универсальный сорт винограда.

Примечания